Медаль прогресса () — высшая награда . Вручается за вклад в научное и технологическое продвижение фотографии или иного способа воспроизведения изображений. Учреждена в 1878 году, награждение проводится с 1878 года. Награда включает в себя серебряную медаль и почётное членство в обществе.

Лауреаты 
Медалью награждены:
 

 1878: Уильям Эбней
 1881: 
 1882: Леон Варнерке
 1883: 
 1884: Йозеф Мария Эдер
 1890: Уильям Эбней
 1891: 
 1895: 
 1896: 
 1897:  Габриэль Липпман
 1898:  и 
 1900: Луи Артюр Дюко дю Орон
 1901: 
 1902: Джозеф Суон
 1903: 
 1905: 
 1906: Пьер Жюль Сезар Жансен
 1907: 
 1908: John Sterry
 1909: 
 1910: 
 1912: Henry Chapman Jones
 1913: 
 1914: William B. Ferguson
 1915: Andre Callier
 1921: Frank Forster Renwick
 1923: Nahum Ellan Luboshez
 1924: Альфред Стиглиц
 1927: Джордж Истмен
 1928: S. E. Sheppard
 1929: Olaf F. Bloch
 1932: Luppo Cramer
 1934: 
 1936: 
 1944: Francis James Mortimer
 1946: 
 1948: 
 1949: 
 1950: Louis Philippe Clerc
 1951: John Dudley Johnston
 1952: 
 1953: Marcel Abribat
 1954: Julian Webb
 1956: J. D. Kendall
 1957: Эдвин Герберт Лэнд
 1959: Cecil Waller
 1960: Эдвард Стайхен
 1961: Andre Rott
 1962: Frances M. Hamer
 1963:  и 
 1964: Гарольд Юджин Эджертон
 1965: Walter Clark
 1966: L. Fritz Gruber
 1967: E. R. Davies
 1968: Константин Чибисов
 1969: L. E. Hallett
 1970: W. F. Berg
 1971: E. W. H. Selwyn
 1972: Hellmut Frieser
 1973: T. Howard James
 1974: Ман Рэй
 1975: Beaumont Newhall
 1976: W. T. Hanson
 1977: 
 1978: Photographic Technology Division NASA
 1979: Билл Брандт
 1980: 
 1981: Норман Паркинсон
 1982: Sue Davies
 1983: R. W. G. Hunt
 1984: Tom Hopkinson
 1985: Энтони Армстронг-Джонс
 1986: Юрий Денисюк
 1987: Roy Jeffreys
 1988: Дэвид Хокни
 1989: 
 1990: Tadaaki Tani
 1991: 
 1992: G. Farnell
 1993: Леннарт Нильссон
 1994: Джон Уэсли Митчелл
 1995: Томас Нолл и Джон Нолл
 1996: Paul B. Gilman
 1998: Эмметт Лейт
 1999: Leo J. Thomas
 2000: A. Zaleski
 2001: C. T. Elliott
 2002:  и 
 2003: Тим Бернерс-Ли
 2004: 
 2005: , , 
 2006: Ференц Краус
 2007: 
 2008: Дэвид Аттенборо
 2009: 
 2010: 
 2011: Rodney Shaw
 2012: 
 2013: Пол Коркум
 2014: 
 2015:  Джордж Элвуд Смит
 2016: Палмер Лаки
 2017: 
 2018:  Жак Дюбоше,  Иоахим Франк и  Ричард Хендерсон
 2019:

Ссылки 
 Сайт премии
 
Награды по алфавиту
Оптика
Фотоника
Премии в области фотографии